Соревнования по волейболу на III летних Азиатских играх проходили с 25 по 31 мая 1958 года в Токио (Япония) с участием 5 мужских национальных сборных команд. Чемпионский титул выиграла сборная Японии.

Команды-участницы 
Гонконг, Индия, Иран, Филиппины, Япония.

Система проведения турнира 
5 команд-участниц провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты 

 25 мая: Индия — Гонконг 3:0 (15:10, 15:12, 15:13); Иран — Филиппины 3:2 (15:12, 13:15, 8:15, 15:13, 15:2).
 26 мая: Япония — Гонконг 3:0 (15:4, 15:1, 15:4).
 27 мая: Филиппины — Гонконг 3:2 (13:15, 15:7, 6:15, 15:13, 15:11); Иран — Индия 3:1 (16:14, 15:11, 9:15, 15:8).
 28 мая: Иран — Гонконг 3:0 (15:9, 15:9, 15:6); Япония — Филиппины 3:1.
 30 мая: Индия — Филиппины 3:0 (15:3, 15:9, 15:1); Япония — Иран 3:0 (19:17, 15:12, 15:8).
 31 мая: Япония — Индия 3:1 (16:14, 15:13, 5:15, 15:10).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Япония: Ютака Дэмати, Масаси Фукагава, Тосио Кавамура, Таданао Коидзуми, Цутому Кояма, Мотоо Маруя, Соити Мукаи, Каору Ногути, Томоёси Сакахаси, Нобухидэ Сато, Ёсикадзу Цуда, Масахиро Ёсида.

  Иран: Махмуд Адиль, Хосейн Али Амири, Эсмаил Аштари, Сиаваш Фаррохи, Абдолмонем Камал, Камал Пурхашеми, Мохаммад Шарифзаде, Аббас Техрани.

  Индия: Т.Р.Арунчалам, С.Л.Гупта, Бхаратан Наир, Т.П.Радманабхан Наир, Абдул Рахман, Раман Раман, С.К.Шейкучан, Гурдев Сингх.

Примечание

Источники и ссылки 
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.
 Архив волейбольных результатов (мужской турнир) 

1958
1958 год в волейболе